Penchard peut désigner :
 Penchard, commune française ;
 Marie-Luce Penchard (née en 1959), femme politique française.

Homonymie de patronyme